Die Birinci Divizionu 1992 war die erste Saison der zweithöchsten Fußball-Spielklasse Aserbaidschans nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion.

Meister Nicat Maştağa und Kür Samux als Tabellenzweiter stieg in die Premyer Liqası 1993 auf.

Modus 
Die Spielzeit startete mit 12 Mannschaften, einschließlich der U-16 Nationalmannschaft, die außer Konkurrenz mitspielte. Die Teams traten aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die Ergebnisse von Qafqaz Balakən und Mercanlı Cəbrayıl wurden annulliert, da sie weniger als die Hälfte der Spiele bestritten. Somit beendeten nur 10 Vereine die Saison.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Archiv 1992 auf pfl.az

1992
Fußballsaison 1992